Het WTA-tennistoernooi van Limoges (officieel Engie Open de Limoges) van 2017 vond plaats van 6 tot en met 12 november 2017 in de Franse plaats Limoges. Het was de vierde editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jekaterina Aleksandrova was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Antonia Lottner.

De als eerste geplaatste Française Alizé Cornet bereikte de tweede ronde. Daarin verloor zij van Anna Blinkova.

Het vijfde reekshoofd, Monica Niculescu uit Roemenië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Duitse Antonia Lottner in twee sets. Niculescu wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Limoges op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2017. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Maryna Zanevska strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Richèl Hogenkamp, als negende geplaatst, verloor eveneens haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Elise Mertens en Mandy Minella hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Natela Dzalamidze en Xenia Knoll, strandde al in de eerste ronde.

Het als vierde geplaatste duo Valerija Savinych en Maryna Zanevska won het toernooi. In de finale versloegen zij het met een wildcard toegelaten Franse koppel Chloé Paquet en Pauline Parmentier in twee sets. Zowel voor de Russin Savinych als voor de Belgische Zanevska was het de eerste WTA-titel.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Alla Koedrjavtseva – zij waren het derde reekshoofd en bereikten de halve finale, waarin zij werden uitge­schakeld door de Françaises Paquet en Parmentier.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Limoges 2017
Limoges